

Населённые пункты 
 Мурино — село в Сунском районе Кировской области.
 Мурино — село в Курагинском районе Красноярского края (в составе Муринского сельсовета).
 Мурино — город во Всеволожском районе Ленинградской области. См. также Муринское городское поселение и Муринская волость.
 Мурино — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Мурино — деревня в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области.
  — село в Черногории.

Озёра 
 Мурино — озеро в Мезенском районе Архангельской области.

Объекты инфраструктуры

Персоналии 
 Мурино, Катерина (род. 1976) — итальянская актриса с Сардинии.

Другое 
 Мурино — территориальная зона в Санкт-Петербурге.

Примечания